Benavides (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie León
Benavides (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen
Felipe de Jesús Benavides, een Mexicaanse zakenman
Luis de Benavides Carillo, een Spaanse veldheer en landvoogd
Óscar R. Benavides, president van Peru
Santos Benavides, een Amerikaanse kolonel